Willems est un nom propre néerlandais et flamand qui peut faire référence à :

Onomastique 
Willems est un patronyme néerlandais qui provient du prénom , équivalent de Guillaume, auquel est associé le suffixe génitif -s qui indique une filiation. Willems signifie donc « fils de Willem » (fils de Guillaume).

Patronyme 

 Agathe Willems (2001-), joueuse belge de hockey sur gazon ;
 Antonius Willems (1954-), sculpteur et peintre néerlandais ;
 Daniel Willems (1956-2016), coureur cycliste belge ;
 Edgar Willems (1890-1978), artiste et musicien belge ;
 Florent Willems (1823-1905), journaliste et peintre belge ;
 Frederik Willems (1979-), coureur cycliste belge ;
 Gladys Willems (1977-), archère belge ;
 Henri Willems (1858-?), anarchiste belge ;
 Henri P. Willems (1899-?), bobeur belge médaillé olympique ;
 Jan Frans Willems (1793-1846), homme de lettre belge ;
 Jeroen Willems (1962-2012), acteur et chanteur néerlandais.
 Jetro Willems (1994-), footballeur international néerlandais ;
 Luc Willems (1965-), homme politique belge ;
 Ludwig Willems (1966-),  coureur cycliste belge ;
 Ko Willems (1900-1983), coureur cycliste néerlandais ;
 Maurice Willems (1929-), footballeur belge ;
 Max Willems (1999-), acteur néerlandais ;
 Mo Willems (1968-), animateur, doubleur, écrivain et créateur américain de livres pour enfants ;
 Paul Willems (1912-1997), écrivain et dramaturge belge francophone ;
 Pierre Willems (1840-1898), historien néerlandais ,
 Raymond Willems (1952-), homme politique belge ;
 Sandrine Willems (1968-), écrivaine, psychologue et philosophe belge ;
 Steeven Willems (1990), footballeur français ;
 Theo Willems (1891-1960), archer néerlandais ;
 Thimo Willems (1996-), coureur cycliste belge ;
 Victor Willems (1877-1918), escrimeur belge ;
 Victor Willems (1884-1939), chansonnier français ;
 Wilfried Willems (1941-), footballeur belge ;
 Willy Willems (1963-), coureur cycliste belge.

Toponyme 

 Willems, commune française dans le département du Nord.

Homonymie de toponyme
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand